Der Begriff Totenopfer steht für:

 Totenopfer (Altes Ägypten), Totenopferpraxis im Alten Ägypten
 Opfer (Religion), Totenopfer in verschiedenen Religionen